Elle est le nom de plusieurs radios :
 Radio Soleil émettant depuis Paris
 Radio Soleil Goutte d'or émettant depuis Paris
 Radio Soleil émettant depuis Haïti